

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 1 podstawowa
 Zarębki – część wsi Koszary w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Zarębki – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Zarębki – przysiółek wsi Olszówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Zarębki – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Zarębki – przysiółek wsi Lubień w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Lubień
 Zarębki – część wsi Skomielna Biała w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Lubień
 Zarębki – część wsi Stróża w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Zarębki – część wsi Komorniki w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Zarębki – część wsi Raciechowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Zarębki – przysiółek wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Zarębki – część wsi Stańkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Zarębki – część wsi Krzeszów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w  gminie Stryszawa
 Zarębki – część wsi Marcówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w  gminie Zembrzyce
 Zarębki – osada wsi Zembrzyce w woj. małopolskim, w pow. suskim, w  gminie Zembrzyce
 Zarębki – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Zarębki – część wsi Inwałd w woj. małopolskim, w gminie Andrychów
 Zarębki – część wsi Stryszów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Zarębki – część wsi Barwałd Dolny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim,  w  gminie Wadowice
 Zarębki – część wsi Chocznia w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w  gminie Wadowice
 Zarębki – część wsi Klecza Dolna w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w  gminie Wadowice
 Zarębki – przysiółek wsi Klecza Górna w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w  gminie Wadowice;
 Zarębki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa

Zobacz też 
 Zarębek